

Patronyme 

 Wilhelm Benque (1814-1895), paysagiste allemand ;
 Franz Benque (1841-1921), photographe allemand ;
 Wilhelm Benque (1843-1903), photographe français, cofondateur des studios Benque, Benque et Cie à Paris (1880-1900).

Toponyme 

 Benque, commune française du département de la Haute-Garonne ;
 Benque-Dessous-et-Dessus, commune française du département de la Haute-Garonne ;
 Benqué, commune française du département des Hautes-Pyrénées ;
 Benque Viejo del Carmen, ville bélizienne du district de Cayo.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France